id. Hintz György (1805–1876) evangélikus lelkész
ifj. Hintz György (1840–1890) gyógyszerész, kémikus
legifj. Hintz György (1874–1956) gyógyszerész